Танич Михайло Ісаєвич (; 1923–2008) — російський поет.

Автор текстів пісень до фільмів: «Жінки» (1965), «Велика перерва», «Інакше не можна» (1980), до українських кінокартин: «Ви Петька не бачили?» (1975), «Особисте життя» (1975), «Напередодні прем'єри» (1978), «Спогад» (1978) тощо.

Примітки 

Російські поети
Члени ВЛКСМ